Existuje více nositelů příjmení Janda:
 základní tvar
 Anton Janda (1904–1986) – rakouský fotbalista
 Antonín Janda (rozcestník) – více osob
 Arnold Janda (1853–1920) – československý politik
 Bohumil Janda (rozcestník) – více osob
 Dalibor Janda (* 1953) – český zpěvák
 František Janda – více osob
 Heřman Janda (1860–1904) – český politik
 Jakub Janda (rozcestník) – více osob
 Jan Janda – více osob
 Jaroslav Janda (rozcestník) – více osob
 Jiří Janda (rozcestník) – více osob
 Johannes Janda (1827–1875) – slezsko-německý sochař období klasicismu a historismu
 Josef Janda (* 1950) – český surrealistický básník a esejista
 Krystyna Janda (* 1952) – polská herečka
 Ladislav Janda (1898–1984) – český nakladatel, knihkupec a legionář
 Ludwig Janda (1919–1981) – německý fotbalista a trenér
 Pavel Janda (* 1976) – český kanoista
 Petr Janda (rozcestník) – více osob
 Rudolf Janda (1907–2000) – český fotograf
 Slávek Janda (* 1952) – český rockový kytarista a zpěvák
 Stanislav Janda (1928–???) – český a československý politik ČSL z Blovicka, poslanec FS za normalizace
 Tomáš Janda (rozcestník) – více osob
 Václav Janda – více osobností, viz rozcestník
 Viktor Janda (1880–1964) – český zoolog a živočišný fyziolog
 Vincenc Janda (1908–1982) – český salesiánský kněz a misionář v Ekvádoru
 Vladimír Janda (1928–2002) – český lékař-neurolog, autor tzv. Jandovy metody senzomotorické stimulace
 Vratislav Janda (1913–1949) – český voják
 Zdenek Janda (* 1953) – český malíř a grafik
 Zdeněk Janda (* ????) – český fotbalista, útočník

 ženský tvar s přechýlením
 Jiřina Jandová (* 1988) – česká zpěvačka, dcera Dalibora Jandy
 Klára Jandová (* 1979) – česká herečka
 Ludmila Jandová (1938–2008) – česká malířka a ilustrátorka
 Marta Jandová (* 1974) – česko-německá zpěvačka, dcera Petra Jandy
 Soňa Jandová – česká skibobistka, mistryně světa
 Věra Jandová (* 1937) – česká a československá politička KSČ z Vysočiny, poslankyně FS za normalizace
 Zora Jandová (* 1958) – česká sportovkyně, zpěvačka a herečka
 Zuzana Jandová (* 1987) – česká modelka, Miss České republiky 2008

Související články 
 Jan, Jann, Jahn
 Janák, Janek, Janík
 Janáček, Janeček, Janíček, Janček
 Janka, Janko, Iancu, Jank
 Janiš (Janisch), Jänisch (Jenisch, Jeniš), Jansch, Jänsch (Jensch), Janouš, Januš (Janusz, Janusch, Janus), Jantsch (Janč)
 Janoušek, Janušek
 Jandl (Jandel, Jahnel), Janke (Jahnke, Jahncke, Jähnke), Jonke, Jankuhn
 Jannings (Janning), Jans (Jantz, Janz, Janc), Janssen, Jantzen, Jansson
 Jandák

 jiný význam
 La Janda – comarca španělské provincie Cádiz

Literatura 
 Rosa & Volker Kohlheim "Duden – Familiennamen; Herkunft und Bedeutung von 20.000 Nachnamen", Duden / Bibliographisches Institut, Mannheim (2008, 2009, 2005)

Česká příjmení